

Терехино — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Терехино — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Терехино — присілок, Топкинський округ, Кемеровська область